Намсарай Бадмажапович Бадмажабэ (2 мая 1907, улус Амитхаша, Забайкальская область — 2 декабря 1963, п. Агинское) — советский государственный и партийный деятель, председатель исполнительного комитета Агинского Бурятского окружного Совета.

Биография 
После окончания в 1929 году Улан-Удэнского педагогического техникума учительствовал, работал до 1940 директором Агинской средней школы.

В 1940—1942 заведовал Агинским (Бурят-Монгольским) окружным отделом народного образования.

В 1942—1944 — председатель Исполнительного комитета Агинского районного Совета. Позже на партийной работе, был секретарём Агинского районного комитета ВКП(б)

С 1944 по 1946 год — председатель Исполнительного комитета Агинского Бурят- Монгольского окружного Совета.

В 1946—1949 обучался в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б).

В 1949 году вновь назначен председателем исполнительного комитета Агинского Бурят-Монгольского окружного Совета.

В 1952—1955 — директор Агинской средней школы.

В 1953—1960 — работал первым директором Агинского Дома пионеров.

В 1960 возглавил Агинский Бурятский окружной Совет.

В 1963 году вышел на пенсию республиканского значения.

С января 1963 до смерти работал председателем колхоза «Родина» в с. Зуткулей (Дульдургинский район).

В 1963 году объезжая чабанские стоянки, заболел острым аппендицитом. В тяжелом состоянии был доставлен в Агинскую окружную больницу. Из-за большого срока заболевания у больного развился разлитой гнойный перитонит. Так как в то время не было эффективных антибиотиков, спасти больного не удалось.

Награды 
 Орден Ленина (1957),
 медали СССР.

Источник 
 Энциклопедия Забайкалья. Агинский Бурятский округ. — Новосибирск, 2009. Бадмажабэ Н. Б.

Председатели Агинского Бурятского окрисполкома
Председатели колхозов
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Педагоги Бурятии
Умершие от перитонита